O condado de Shahriar () é um condado da província de Teerã, no Irã. Sua capital é a cidade de Shahriar. O condado possui uma população de 400.000 habitantes, divididos em nove cidades e 79 vilarejos.

Shahriar